Неоплачиваемый отпуск
 Отпуск за свой счёт (фильм)